Jules Chappaz (1999-), fondeur français ;
 Marie-Thérèse Chappaz, (1960-), une vigneronne ingénieure-agronome suisse ;
 Maurice Chappaz, (1916-2009), un écrivain et poète suisse ;
 Pierre Chappaz, (1959-) un des fondateurs de Kelkoo et de Wikio ;
Suzanne Chappaz-Wirthner (1947-), ethnologue valaisanne.

Patronyme savoyard
Patronyme francoprovençal